Кларксбург има више значења:
 Кларксбург (Индијана)
 Кларксбург (Калифорнија)
 Кларксбург (Мериленд)
 Кларксбург (Западна Вирџинија)
 Кларксбург (Мисури)
 Кларксбург (Охајо)
 Кларксбург (Тенеси)